Чемпионат Таджикистана по футболу 2005 () — 14-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2005 на сайте rsssf.com 

2005
Таджикистан
2005 год в Таджикистане